2 miejscowości w Polsce: 
 Radomin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin 
 Radomin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica